Segundo Império Francês - período histórico de 1852 a 1870
 Segundo reinado no Brasil
 Segundo Reich, na Alemanha
 Segundo Império Búlgaro
 Segundo Império Mexicano

Ver também 
 Império (desambiguação)

Desambiguação